Ирек (,  — «свобода»):

 Ирек — личное имя.
 Ирек — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Ирек — бывшая деревня, находящаяся на территории города Ишимбая, Башкортостан.
 Ирек — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Ирек — село, Воздвиженский сельсовет, Саракташский район Оренбургской области.
 Ирек — деревня в Байкаловском сельском поселении, Тобольский район Тюменской области.

См. также 
 Ирека (значения)
 Ирик